Antonio Barbosa Heldt (1908-1973), maestro y político mexicano
 Antonio Barbosa Alves (1931), ciclista portugués
 Antonio Barbosa Lima (1977), futbolista brasileño 
 Antonio Barbosa (1977), jugador de fútbol playa mexicano